Городско́е поселе́ние посёлок городско́го ти́па Джали́ль — муниципальное образование в Сармановском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — пгт Джалиль.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 39-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования „Сармановский муниципальный район“ и муниципальных образований в его составе».

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Джалиль
Джалиль